Grandes ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Muñoz Grandes (1896–1970), spanischer General, Verteidigungsminister und stellvertretender Ministerpräsident
 Almudena Grandes (1960–2021), spanische Schriftstellerin
 Luis de Grandes Pascual (* 1945), spanischer Politiker (PP), MdEP